Ez a családfa a Karoling-házból származó uralkodóknak a leszármazását mutatja be, a legjelentősebb családi kapcsolódásokkal, az örököseikkel együtt.

A családfa

Jegyzetek

Források

 - hozzáférés: 2023. február 17.
 - hozzáférés: 2023. február 17.
 - hozzáférés: 2023. február 17.
 - hozzáférés: 2023. február 17.
 - hozzáférés: 2023. február 17.
 – hozzáférés: 2023. február 17.
 - hozzáférés: 2023. február 17.
Ferdinand Gregorovius: Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert.  - hozzáférés: 2023. február 17.
Andreas Hansert: Könige und Kaiser in Deutschland und Österreich (800-1918). IMHOF-Kulturgeschichte. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2013.
Gerhard Hartmann: Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. marixverlag GmbH, Wiesbaden, 2010.
Gerhard Hartmann – Karl Rudolf Schnith: Die Kaiser. 1200 Jahre europäische Geschichte. Verlag Styria, Graz – Wien – Köln, 1996. 
John E. Morby: A világ királyai és királynői, Maecenas, Budapest, 1991.
Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs: Az Első Birodalom - Császárok, királyok, választófejedelmek, Unicus Műhely, 2019.

Kapcsolódó szócikkek
A nyugati császárok listája
A középkori egységes Itália uralkodóinak listája
Frank királyok listája
Francia királyok családfája
Német királyok és császárok családfája

Lásd még
A szócikk vitalapját, a császári címről, és a longobárd királyi címről

Uralkodói családfák